Hans-Peter Thier ist der Name folgender Personen:

* Hans-Peter Thier (Lebensmittelchemiker) (1937–2005), deutscher Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer 
 Hans-Peter Thier (Mediziner) (* 1952), deutscher Neurologe